Termenul Roman sau roman, dar mai ales ca substantiv propriu, se poate referi la:

Companie 
 Roman S.A.  companie brașoveană, producătoare de autovehicule grele

Domnitori 
 Roman cel Mare  cneaz rus care a trăit între anii 1151 și 1205
 Domni și voievozi români,
 Roman I - numit de unii istorici și Roman Mușat (n. secolul al XIV-lea – d. 1400) și 
 Roman al II-lea al Moldovei  (n. 1426 – d. 2 iulie 1448)
au fost voievozi ai Moldovei

Gen epic 
 Roman (gen literar)  specie de anvergură a genului epic

Istorie 
 Imperiul Roman, Imperium Romanorum, un stat din antichitate
 Roman (cetățean)  cetățean al statului roman antic (al regatului, al republicii, dar mai ales al Imperiului Roman)
 Romanii populare, comunități romanofone medievale, rămase după retragerea sau prăbușirea Imperiului Roman

Județ interbelic 
 Roman (județ interbelic)  unul din județele României Mari din perioada interbelică

Localități

România 
 Roman, Neamț  municipiu aflat în județul Neamț, România

Bulgaria 
 Obștina Roman  o comună în Bulgaria
 Roman  un oraș în Bulgaria

Franța 
 Roman, comună în departamentul Eure, Franța;

Vezi și
 Roman (nume masculin)
 
 

Nume proprii